Роберт Монтовио (; 3 августа 1984, Гибралтар) — гибралтарский футболист, нападающий. Выступал за сборную Гибралтара.

Биография

Клубная карьера 
Всю игровую карьеру провёл в чемпионате Гибралтара. После вступления Гибралтара в УЕФА был игроком клубов высшей лиги «Колледж Европа», «Европа Поинт» и «Гибралтар Юнайтед». С 2017 года выступает во втором дивизионе Гибралтара, где имеет весьма высокую результативность, забивая в среднем более одного гола за матч.

Карьера в сборной 
Впервые получил вызов в сборную Гибралтара в марте 2016 года на товарищеские игры против сборных Лихтенштейна и Латвии и принял участие в обоих матчах. В течение года вызывался в сборную ещё несколько раз, в том числе на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018, однако на поле больше не выходил.

Ссылки 
 
 

Футболисты Гибралтара
Игроки сборной Гибралтара по футболу
Игроки ФК «Европа» Гибралтар
Игроки ФК «Европа Поинт»
Игроки ФК «Гибралтар Юнайтед»
Игроки ФК «Олимпик 13»
Игроки ФК «Манчестер 62»